Одиннадцатый сезон женской сборной России по футболу.

Матчи 
Матчи женской сборной России по футболу в 2002.

Официальные матчи 

 Легенда

Игры и голы 

Игроки включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 2002 года».

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники 
Примечания